Arsenaal (gebouw)

Nederland

Arsenaal (Groningen)
Arsenaal (Amsterdam)
Arsenaal (Bergen op Zoom)
Arsenaal (Brielle)
Arsenaal (Coevorden)
Arsenaal (Grave)
Arsenaal (Naarden)
Arsenaal (Nijmegen)
Arsenaal (Venlo)
Arsenaal (Vlissingen)
Arsenaal (Willemstad)
Arsenaal (Woerden)

elders
 Arsenaal (Marseille)
 Arsenaal van Venetië
 Arsenaal van Warschau
 Arsenaal van Gdańsk
 Arsenaal van het Kremlin

diversen
Arsenaal (film)
Arsenaal (tijdschrift)
Arsenaal (Mechelen) zowel de naam van een wijk in Mechelen als de bijnaam voor een hier gelegen centrale werkplaats van de NMBS
ARSENAAL/LAZARUS, toneelproject
Het Arsenaal, een museum en maritieme attractie in Vlissingen
Het Arsenaal (Gentbrugge), voormalig spoorwegwerkplaats

Zie ook
Arsenal (doorverwijspagina)